Casa spiritelor se poate referi la:

 Casa spiritelor (La casa de los espíritus), un roman din 1982 al scriitoarei chiliene Isabel Allende
 Casa spiritelor (The House of the Spirits), o ecranizare din 1993 a romanului lui Isabel Allende
 Casa spiritelor, un serial TVB din 2016, cu Bobby Au-yeung și Nancy Wu în rolurile principale
 Casa spiritelor (Winchester), un film de groază supranatural american și australian din 2018